Radio (lat. radius ‚Strahl‘) bezeichnet:
 Radio, ein Rundfunkempfangsgerät
 Hörfunk, ein Massenmedium
 Rundfunkveranstalter, Radiosender
 Radio (Zeitschrift), russische Fachzeitschrift
 Radio Hill, Hügel im Königin-Marie-Land, Antarktika

Werktitel:
 Radio, Originaltitel des Films Sie nennen ihn Radio, 2003
 Radio (Album), Album der Wise Guys, 2006
 Radio (Rammstein-Lied), Lied von Rammstein, 2019

Siehe auch:
 Radiowelle
 Radiologie